40248 Yukikajiura è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1998, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6437099 UA e da un'eccentricità di 0,2136980, inclinata di 14,00112° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Yukikajiura
Corpi celesti scoperti nel 1998